Dzielnice miast:
 Nedlitz – dzielnica miasta Gommern
 Nedlitz – dzielnica Poczdamu
 Nedlitz – dzielnica Zerbst/Anhalt